Allochytridium är ett släkte av svampar. Allochytridium ingår i familjen Endochytriaceae, ordningen Chytridiales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Allochytridium